Ullersgrün bezeichnet mehrere Orte

 Oldřiš u Merklína, Ortsteil von Merklín, Okres Karloy Vary, Tschechien
 Oldřišská, Ansiedlung in der Gemeinde Nový Kostel, Okres Cheb, Tschechien